Estudiantes (Nederlands: studenten), is de naam voor verscheidene sportclubs in de Spaans-sprekende wereld.

Argentinië
 Estudiantes de La Plata, voetbalclub uit La Plata
 Estudiantes de Buenos Aires, voetbalclub uit Caseros
 Estudiantes de Río Cuarto, voetbalclub uit Río Cuarto
 Estudiantes de Paraná, omnisportclub uit Paraná, 
 Estudiantes de Bahía Blanca, basketbalclub uit Bahía Blanca
 Estudiantes de Olavarría, basketbalclub Olavarría

Other countries
 CB Estudiantes, Spaanse basketbalclub
 Estudiantes de Olavarría, Argentijns basketbalclub
 Estudiantes de Mérida, Venezolaanse sportclub
 Estudiantes de Medicina, Peruviaanse voetbalclub
 Estudiantes de Altamira, Mexicaanse voetbalclub
 Estudiantes Tecos, Mexicaanse voetbalclub
 Estudiantes FC, Salvadoraanse voetbalclub
 SV Estudiantes, Arubaanse voetbalclub